Wigström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Cecilia Wigström
 Eva Wigström
 Holger Wigström

Se även 

 Wikström